

Боруциці — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Боруциці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства